Eielson ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Ben Eielson (1897–1929), US-amerikanischer Buschpilot
 Jorge Eduardo Eielson (1924–2006), peruanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Eielson-Halbinsel